Miao – altra denominazione degli Hmong, gruppo etnico dell'Asia
 Miao – fumetto
 miao – verso del gatto

Altri progetti